Серо Мочо има више значења:

 Серо Мочо (Тула), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Серо Мочо, Хенаро Молина (Тула), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику